Qala i Naw Airport (persiska: فرودگاه قلعه نو، افغانستان) är en flygplats i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Badghis, i den nordvästra delen av landet,  kilometer väster om huvudstaden Kabul. Qala i Naw Airport ligger  meter över havet.

Terrängen runt Qala i Naw Airport är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer söder om Qala i Naw Airport. Runt Qala i Naw Airport är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Närmaste större samhälle är Qala i Naw,  kilometer öster om Qala i Naw Airport.

Omgivningarna runt Qala i Naw Airport är i huvudsak ett öppet busklandskap.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Flygplatser i Badghis